Hațegan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Basil Hațegan (1853-1948), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Cornel Hațegan (n. 1940), fizician român
 Ioan Hațegan (n. 1949), istoric român
   (n. 1979), gimnastă română
 Ovidiu Hațegan, (n. 1980), arbitru român de fotbal
   (n. 2001), fotbalist americano-român
 Virgil Hațegan 1879-1954), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Nume de familie românești